Le tournoi de Torquay est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1969, classée en catégorie Dewar Cup, se dispute du 3 au .

Julie Heldman remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ann Haydon-Jones et Virginia Wade.

Faits marquants 
Dernière des quatre manches de la Dewar Cup 1969 après Perth, Stalybridge et Aberavon avant la finale à Londres.

Après trois victoires consécutives dans les trois premières manches, Virginia Wade se fait surprendre par Julie Heldman en finale de la quatrième.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Torquay

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1969
Torquay
Tennis en Angleterre en 1969
Novembre 1969